Holdt ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Holdt (1887–1944), deutscher Fotograf
 Herbert Holdt (1917–1981), deutscher Fußballspieler
 Jacob Holdt (* 1947), dänischer Fotograf, Schriftsteller und Entwicklungshelfer
 Marius Holdt (1877–1974), dänischer Kameramann
 Walter Holdt (1899–1924), deutscher Künstler, Maskentänzer und Musiker